

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Danny Drinkwater (1990- ), footballeur anglais ;
 Graham Drinkwater (1875-1946), joueur de hockey sur glace ;
 John Drinkwater (1882-1937), dramaturge et poète anglais ;
 John F. Drinkwater (1947- ), historien britannique, spécialiste d'histoire romaine ;

Toponyme 

 Drinkwater, communauté située en Saskatchewan ;

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais